Чемпіонат Росії з хокею із шайбою 2001—2002 — чемпіонат Росії з хокею із шайбою. У сезоні 2001/02 брали участь 18 команд. Турнір проходив з 12 вересня 2001 року по 5 квітня 2002 року.

Формат 
18 команд на першому етапі зустрічались три рази кожна з кожною. На другому етапі найкращі вісім клубів у плей-оф розіграли звання чемпіона Росії.

Попередній етап

Бомбардири

Плей-оф

Чвертьфінали 
 «Локомотив» (Ярославль) — «Крила Рад» (Москва) 3:0
 «Лада» (Тольятті) — «Металург» (Магнітогорськ) 1:3
 «Авангард» (Омськ) — «Сєвєрсталь» (Череповець) 3:1
 «Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) 3:0

Півфінали 
 «Локомотив» (Ярославль) — «Металург» (Магнітогорськ) 3:0
 «Авангард» (Омськ) — «Ак Барс» (Казань) 2:3

Матч за 3 місце 
 «Металург» (Магнітогорськ) — «Авангард» (Омськ) 1:1, 2:0

Фінал 
 «Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) 3:0

Посилання 
 Архів 2001/02 
 Чемпіонат Росії 2001/02 

Чемпіонат Росії з хокею
Росія
Росія
2001 у Росії
2002 у Росії